Risner, Rissner :
 Friedrich Risner (1563-1580), mathématicien allemand ;
 George Risner

Voir aussi 
 Riesner (Riessner)